Glarner Alpen steht für:

 die Gebirgsgruppe Glarner Alpen als Untergruppe der Westalpen gemäß orographischer Einteilung nach Führer, Höhne u. a.,
 einen Gebirgsabschnitt nach der SOIUSA-Einteilung, hierzu siehe Glarner Alpen im weiteren Sinne (SOIUSA),
 ein Gebiet gleichen Namens, wie es z. B. vom SAC und Bergverlag Rother beschrieben wird, siehe Glarner Alpen (SAC).